Riksha (Sanskrit  ) ist der Name folgender Personen der indischen Mythologie:

 Riksha (Vater von Samvarana), König aus der Monddynastie, Großvater von Kuru
 Riksha (Frau des Ajamidha), Königin aus der Monddynastie, Frau des Ajamidha
 Riksha (Sohn des Devatithi), König aus der Monddynastie, Vater des Dilipa 

Siehe auch:
 Rikscha, ein Gefährt zur Personenbeförderung